CQC steht als Abkürzung für:

 Caiga Quien Caiga, argentinische Fernsehsendung
 China Quality Certification Center, eine chinesische Zertifizierungsbehörde 
 Close Quarters Combat, Nahkampf Mann gegen Mann, siehe Close Quarters Battle

Abkürzung